Сбо́рная Хорва́тии по футбо́лу () — представляет Хорватию в международных матчах. Управляющая организация — Хорватский футбольный союз. Команда существует с 1990 года и была признана ФИФА и УЕФА летом 1992 года, через год после получения Хорватией независимости от Югославии.

Сборная провела свои первые официальные матчи в отборочном раунде к чемпионату Европы 1996 года, по результатам которого команда вышла в финальную часть, чтобы впервые принять участие в главном международном турнире континента. Лучшим в истории команды стал чемпионат мира 2018 года, когда сборная Хорватии стала финалистом, а лучшим игроком турнира был признан капитан сборной Лука Модрич. До этого Хорватия стала бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года, а её игрок Давор Шукер стал лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Хорватии дважды, в 1994 и 1998 годах, признавалась ФИФА командой, добившейся наибольшего прогресса в рейтинге сборных по итогам года, а также занимала в нём места с 125-го по 3-е, что составляет наибольшую разницу между занимаемыми местами в рейтинге ФИФА среди всех сборных команд. В отборочных турнирах чемпионатов мира 2002 и 2006 годов хорваты выходили в финальную часть, не потерпев ни одного поражения в отборочных матчах.

По состоянию на 17 сентября 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 17-е место, а в рейтинге УЕФА на 2021 год — 15-е.

История

Первые шаги футбола в Хорватии 
В Хорватии футбол появился в конце XIX века. Первые хорватские клубы — «ПНиСК» (, Первый футбольный и спортивный клуб) и «ХАШК» (, Хорватский академический спортивный клуб) — были основаны в 1903 году. Оба клуба располагались в хорватской столице Загребе. Тремя годами позднее именно эти команды провели между собой первый отражённый в официальных документах футбольный матч в Хорватии. Встреча закончилась вничью — 1:1. Интерес к футболу постепенно возрастал. Вскоре появились другие клубы, например «Славия» (Трсат, 1905), «Конкордия» (Загреб, 1906), «Сегеста» (Сисак, 1907), «Кроация» (Загреб, 1907), «Хайдук» (Сплит, 1911) и «Граджянски» (Загреб, 1911)

Национальная сборная команда дебютировала на международной арене, пока неофициально, в 1907 году двумя матчами с чешским клубом «Славия» из Праги. На тот момент территория Хорватии входила в состав Австро-Венгрии, но в спортивных состязаниях, составлявшие империю, народы были представлены отдельно. Пять лет спустя, в 1912 году, был основан Хорватский футбольный союз, который в том же году организовал проведение первого розыгрыша национальной лиги. Первым чемпионом страны стал клуб «ХАШК» (Загреб).

По окончании Первой мировой войны, после присоединения Хорватии к Королевству сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия), был создан Футбольный союз Югославии, который стал главным футбольным органом управления для всех трёх национальных команд. Президентом союза стал хорват, бывший президент «ХАШКа» Хинко Вюрт. В первом розыгрыше чемпионата Югославии (1923) победил хорватский клуб «Граджянски» из Загреба, который впоследствии становился чемпионом ещё четырежды (в 1926, 1928, 1937 и 1940). Кроме этого, чемпионат страны выигрывали «Хайдук» из Сплит (1927 и 1929), а также загребские «Конкордия» (1930 и 1932) и «ХАШК» (1938). Команды из Хорватии выступали в чемпионате Югославии до 1940 года.

Футбол на фоне военных действий (1940—1944) 

В 1941 году фашистские формирования усташей под руководством Анте Павелича захватили власть в Хорватии и провозгласили независимость. Созданное ими Независимое государство Хорватия, союзник нацистской Германии, просуществовало до мая 1945 года, когда оно было ликвидировано частями югославской армии.

Хорватский футбольный союз был воссоздан ещё в 1939 году ввиду образования автономной Хорватской Бановины. В эти же годы стала проводить свои игры и сборная Хорватии. Её соперниками были, как правило, национальные команды стран, находившихся под контролем Третьего рейха, либо же государств, соблюдавших нейтралитет. Дебютировала хорватская сборная 2 апреля 1940 года в матче со сборной Швейцарии в Загребе, также в 1940 году команда провела ещё три встречи. 17 июля 1941 года Хорватия была принята в ФИФА. С 1940 по 1944 год сборная провела в общей сложности 19 матчей, в которых 9 раз одерживала победы, 4 раза играла вничью и потерпела 6 поражений. Дважды команда крупно проигрывала сборной Германии (оба раза со счётом 1:5) и один раз команде Италии (0:4). Самые крупные победы были одержаны над сборными Болгарии (6:0) и Словакии (6:1 и 7:3)

В эти годы для клубных команд государств, дружественных странам Оси, был организован так называемый «Европейский футбольный Кубок». В 1944 году в его финале играл хорватский клуб «Граджянски» Загреб, который в этом важнейшем матче проиграл венгерскому «Надьваради» (ныне ФК «» Орадя, Румыния) со счётом 0:4. «Граджянски» пользовался расположением фактического хорватского правителя Анте Павелича, а некоторые футболисты этого клуба, например Иван Хитрец и Звонимир Цимерманчич, были активными пособниками режима. Центром сопротивления стал сплитский «Хайдук», болельщики которого при каждом удобном случае переправлялись из города на занятый британскими войсками остров Вис.

В 1945 году, когда югославские партизаны освободили Хорватию из-под немецкой оккупации, большинство футбольных клубов было распущено, а их архивы — уничтожены.

В составе Югославии (1945—1990) 
После Второй мировой войны Хорватия была включена в качестве субъекта федерации в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. Хорватские футболисты с 1945 по 1990 год выступали в составе сборной Югославии.

В Загребе, вскоре после войны, из игроков ХАШКа, «Граджянски» и «Конкордии» был сформирован новый клуб — «Динамо», которое до 1991 года смогло трижды выиграть чемпионат Югославии (1948, 1954 и 1958). В 1960-х годах «Динамо» представляло собой реальную силу в футболе не только на Балканах, но и во всей Европе. В 1963 году коллектив под руководством Милана Антолковича дошёл до финала Кубка Ярмарок, в котором уступил испанской «Валенсии» в двухматчевом поединке (1:2 и 0:2). Четыре года спустя команда, которую тренировали сначала Бранко Зебец, будущий наставник «Баварии» и «Гамбурга» (с обоими выигрывал титул чемпиона Германии), а после Иван Хорват, выиграла Кубок Ярмарок, победив в двухматчевом поединке английский «Лидс Юнайтед» (2:0 и 0:0). Кроме «Динамо», титул чемпиона Югославии также завоёвывал «Хайдук» Сплит (1950, 1952, 1955, 1971, 1974, 1975 и 1979).

Несколько хорватских футболистов вызывались в состав сборной Югославии, которая завоевала в 1960 году золотые медали Олимпиады и трижды играла в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1962 году одним из пяти лучших бомбардиров чемпионата мира стал хорват Дражан Еркович.

Сборной команде Хорватии за эти сорок пять лет было разрешено провести всего один матч: в сентябре 1956 года, в период «оттепели» в странах соцлагеря, хорваты со счётом 5:2 обыграли сборную Индонезии.

Современная история 
Первым крупным турниром, в котором приняла участие сборная Хорватии, был чемпионат Европы по футболу 1996 года. Хорватия попала в финальную часть из 4-й отборочной группы, заняв в ней первое место и набрав 23 очка (7 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Далее в финальной части чемпионата сборная заняла в группе D второе место и, с 2 победами и 1 поражением от Португалии, прошла в четвертьфинал. В четвертьфинале хорватская команда проиграла сборной Германии 1:2.

Следующим значительным шагом сборной было выступление на чемпионате мира 1998 года. В отборочном турнире команда заняла второе место вслед за сборной Дании и в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира сразилась со сборной Украины. Домашний матч хорваты выиграли 2:0, а в Киеве смогли добиться устроившего их ничейного результата — 1:1. На групповом этапе финальной части чемпионата мира Хорватия заняла второе место в группе H, пропустив вперёд сборную Аргентины и опередив новичков турнира — команды Японии и Ямайки. В 1/8 финала сборная Хорватии обыграла Румынию со счётом 1:0, с пенальти отличился Давор Шукер. В четвертьфинале хорваты сумели одержать крупную победу над сборной Германии, которая пропустила в свои ворота три безответных мяча. В полуфинале хорваты уступили будущим чемпионам мира, французам (1:2), выигрывая по ходу матча после очередного гола Шукера. Утешением дебютантам чемпионатов мира стало третье место, выигранное у голландцев с результатом 2:1. Нападающий хорватов, Давор Шукер, стал с шестью забитыми мячами лучшим снайпером этого турнира.

После такого успеха выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года оказалось для хорватской сборной разочаровывающим. В отборочной группе команда заняла лишь третье место, уступив сборным Ирландии и Югославии. Пришедший в 2000 году на смену Мирославу Блажевичу на посту главного тренера сборной Мирко Йозич сумел справиться с наступившей в команде сменой поколений. Отборочный турнир к чемпионату мира 2002 года был выигран с первого места в группе, в ней хорваты опередили сборные Бельгии и Шотландии. Однако в финальном турнире, проходившем в Японии и Корее, хорватская команда не смогла даже выйти из группы. В этом ей не помогла даже одержанная победа над Италией (2:1) — в заключительном матче в группе хорваты проиграли сборной Эквадора (0:1) и остались лишь третьими, пропустив вперёд итальянцев и сборную Мексики. В промежуток между 17 октября 1990 года и 7 июня 2006 года сборная Хорватии сыграла 145 международных матчей со следующими результатами: 72 победы, 43 ничьи и 30 поражений. Сборная команда признавалась ФИФА «Прорывом года» в 1994 и 1998 годах.

На Евро-2004 Хорватия отобралась через сито стыковых матчей, победив словенцев по итогам двухматчевого противостояния, а затем попала прямо в группу B к англичанам, французам (действовавшие чемпионы Европы) и швейцарцам. Итог выступления неоднозначный: ничьи со Швейцарией 0:0 и Францией 2:2 (Милан Рапаич реализовал пенальти, отличился также Дадо Пршо, а Игор Тудор срезал мяч в свои ворота) и поражение от англичан 2:4 (голы забили Нико Ковач и Игор Тудор). На чемпионате мира 2006 хорваты закончили турнир точно с таким же положением: проигрыш бразильцам 0:1 и ничьи с японцами (0:0) и австралийцами (2:2). Единственные голы хорватов забили Дарио Срна и Нико Ковач, причём ничья в матче с австралийцами стоила хорватам выхода из группы.

Евро-2008 стал ещё одним относительно удачным турниром для хорватов: в отборочном турнире (особенно для российских болельщиков) они запомнились тем, что в буквальном смысле «вытащили» сборную России на тот чемпионат, обыграв в последнем туре англичан со счётом 3:2 и не пустив родоначальников футбола на чемпионат Европы. В групповом этапе хорваты взяли верх над Австрией (1:0, единственный гол был забит с пенальти), Германией (2:1, в составе немцев удалён Швайнштайгер) и Польшей (1:0), выйдя с первого места в плей-офф. В четвертьфинале против Турции счёт не был открыт в основное время, а в дополнительное время на 119-й минуте Иван Класнич всё-таки поразил ворота турок. Но когда до конца игры оставались считанные секунды, Семих Шентюрк неожиданно сравнял счёт и деморализовал хорватов — в серии пенальти турки вырвали победу и вышли в полуфинал Евро.

Чемпионат мира 2010 хорваты пропустили — англичане дважды взяли реванш за поражение на «Уэмбли» осенью 2007 года (причём 10 сентября 2008 г. сборная Хорватии в первый раз проиграла на стадионе «Максимир» официальный матч со счётом 1:4), а вторую строчку хорваты уступили Украине, с которой дважды сыграли вничью. Зато на Евро-2012 хорваты вышли со второго места — в группе они пропустили вперёд греков, а в стыковых матчах отомстили Турции за проигрыш в четвертьфинале Евро-2008 — общая победа 3:0 по сумме двух матчей (ответная игра завершилась нулевой ничьей). В финальной части Евро-2012 Хорватия обыграла Ирландию (3:1), сыграла вничью с Италией (1:1) и проиграла будущим чемпионам испанцам (0:1) и заняла третье место в группе.

В борьбе за путёвку на чемпионат мира 2014 хорваты сыграли с командами Сербии, Бельгии, Шотландии, Македонии и Уэльса. По ходу отборочного турнира сборная Хорватии дважды проиграла домашние матчи на «Максимире» (7 июня 2013 г. 0:1 Шотландии и 11 октября 2013 г. 1:2 Бельгии), чего с ней ещё не случалось ни разу. Сборная вышла в стыковые матчи, одолела по сумме двух матчей команду Исландии с общим счётом 2:0 и в четвёртый раз в собственной истории отправилась на чемпионат мира. На нём они попали в группу А с Бразилией, Мексикой и Камеруном. В первом матче с Бразилией хорваты вели со счётом 1:0 благодаря автоголу Марсело, но потом пропустили 3 гола и проиграли. Во втором матче хорваты выступили гораздо лучше и разгромили Камерун со счётом 4:0. Чтобы выйти из группы, нужно было обыгрывать мексиканцев, но Хорваты уже к 82 минуте уступали 0:3 и лишь на 87-й минуте Перишич забил гол престижа.

В квалификации к Евро-2016 в последнем туре группового отбора хорваты и норвежцы спорили за второе место в группе. Хорватия победила Мальту 1:0, а Норвегия проиграла Италии 1:2, и «шашечные» вышли на континентальное первенство во Франции напрямую. В финальной части турнира сборная Хорватии победила Турцию 1:0, в этом матче отличился Лука Модрич, поразив ворота соперника с дальней дистанции. После этого команда сыграла вничью с Чехией 2:2 и обыграла действующих чемпионов Европы испанцев 2:1. В итоге хорваты заняли первое место в своей группе, после чего в 1/8 финала проиграли в дополнительное время будущему чемпиону Европы сборной Португалии со счётом 0:1.

Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 поместила сборную Хорватии в достаточно лёгкую группу с командами Исландии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. Однако потери очков (2 выездных поражения от Исландии и Турции с одинаковым счётом 1:0 и 2 домашних ничьи с Турцией и Финляндией с одинаковым счётом 1:1) привели к тому, что «шашечные» заняли второе место в группе, и за путёвку на мировое первенство им пришлось бороться в стыковых матчах, в которых хорваты одолели сборную Греции (4:1 дома и 0:0 на выезде) и уехали на мундиаль.

На чемпионате мира по футболу 2018 Хорватия оказалась в группе D с Нигерией, Исландией и Аргентиной. Она одолела сборную Нигерии со счётом 2:0 и сборную Аргентины со счётом 3:0. Благодаря этому она прошла в плей-офф на мундиале. 26 июня сборная победила сборную Исландии со счётом 2:1. В группе D сборная Хорватии заняла 1-е место. В 1/8 финала хорваты обыграли сборную Дании со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В 1/4 финала Хорватия обыграла сборную России со счётом 2:2 (4:3 по пенальти). В 1/2 финала сборная Хорватии одержала победу над сборной Англии в дополнительное время (2:1), выйдя в финал чемпионата мира впервые в истории. В финале хорваты уступили сборной Франции со счётом 2:4 и стали серебряными призёрами турнира.

На чемпионате мира 2022 в Катаре сборная Хорватии по футболу вышла в 1/8 финала со второго места в группе F, в которой также принимали участие сборная Бельгии, сборная Марокко и сборная Канады. Там им встретилась сборная Японии, которую они обыграли со счётом 1:1 (3:1 по пенальти). В 1/4 финала обыграли сборную Бразилии со счетом 1:1 (4:2 по пенальти). В полуфинале были разгромлены будущими чемпионами мира аргентинцами со счётом 3:0. После победы над сборной Марокко (2:1) хорваты заняли третье место на чемпионате мира.

Статистика выступлений на международных турнирах

Чемпионаты мира 

* — выиграла в стыковых матчах.

Чемпионаты Европы 

* — выиграла в стыковых матчах.

Главные тренеры 

 Дражан Еркович, 1990—1991
 Станко Поклепович, 1992—1993
 Влатко Маркович, 1993—1994
 Мирослав Блажевич, 1994—2000
 Мирко Йозич, 2000—2002
 Отто Барич, 2002—2004
 Златко Краньчар, 2004—2006
 Славен Билич, 2006—2012
 Игор Штимац, 2012—2013
 Нико Ковач, 2013—2015
 Анте Чачич, 2015—2017
 Златко Далич, 2017—

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Златко Далич
Ассистенты:
  Ивица Олич
  Дражен Ладич
  Ведран Чорлука
  Марио Манджукич
Тренер вратарей:
  Марьян Мрмич

Текущий турнир

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Златко Даличем для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 против сборной Уэльса (25 марта 2023) и сборной Турции (28 марта 2023).
 Игры и голы приведены по состоянию на 17 декабря 2022 года

Форма

Домашняя

Гостевая

Рекордсмены сборной 

Жирным выделены игроки, продолжающие своё выступление за сборную Хорватии.

По количеству матчей

По количеству забитых мячей

По количеству сухих матчей (вратари)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Хорватского футбольного союза
 Отчёты обо всех матчах сборной Хорватии с 1940 года
 Сборная Хорватии по футболу на сайте ФИФА
 Статистика матчей сборной Хорватии на сайте RSSSF
 Статистика игроков сборной Хорватии на сайте RSSSF

Хорватия